Елизабета Стјуарт (), познатија и по надимку Зимска краљица (енгл. The Winter Queen) била је ћерка шкотског краља Џејмса I и данске краљице Ане.

Рођена је 19. августа 1596, у Фајф. Удала се 14. фебруара 1613, за Фридриха V, изборника Палатината и том удајом је добила титулу палатинске кнегиње. Око 1620, су супружници протерани, па су се сместили у Хагу, где је Фридрих 1632, умро. Остала је у Холандији, иако је њен син Чарлс Лујс, преузео очев електорат. Мало касније је отишла у посету енглеском краљу Чарлсу II у Лондон, где је 13. фебруара 1662. умрла.

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1596.
Умрли 1662.
Енглеске принцезе
Краљеви Чешке
Династија Стјуарт